Pan Tadeusz se poate referi la:

 Opere literare
 Pan Tadeusz - un poem epic scris de Adam Mickiewicz
 Pan Tadeusz - un poem scris de Juliusz Słowacki, păstrat în fragmente

 Filme
 Pan Tadeusz - un film regizat de Ryszard Ordyński (1928)
 Pan Tadeusz - un spectacol de teatru TV regizat de Adam Hanuszkiewicz (1970-1971)
 Pan Tadeusz - un film regizat de Andrzej Wajda (1999)

 Produse
 Pan Tadeusz - o vodcă de secară produsă la Zielona Góra